Дуга Пољана може бити:

 Дуга Пољана (Сјеница), насеље у општини Сјеница, Србија
 Дуга Пољана (Гаџин Хан), насеље у општини Гаџин Хан, Србија